Municipio de Boston puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Boston (condado de Franklin, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Boston (condado de Madison, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Boston (condado de Newton, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Newton.
 Municipio de Boston (condado de Washington, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Boston (condado de Wayne, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Boston (condado de Ionia, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ionia.
 Municipio de Boston (condado de Summit, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Summit.